Carlota Juana de Waldeck-Wildungen (en alemán, Charlotte Johanna von Waldeck-Wildungen; Arolsen, 13 de diciembre de 1664-Hildburghausen, 1 de febrero de 1699) fue una hija del conde Josías II de Waldeck-Wildungen y de su esposa, Guillermina Cristina, una hija de Guillermo de Nassau-Hilchenbach.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 2 de diciembre de 1690 en Maastricht con el duque Juan Ernesto IV de Sajonia-Saalfeld, el hijo del duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Altemburgo. Ella era su segunda esposa. Tuvieron ocho hijos:

 Guillermo Federico (Arolsen, 16 de agosto de 1691-Saalfeld, 28 de julio de 1720). 
 Carlos Ernesto (Saalfeld, 12 de septiembre de 1692-Cremona, 30 de diciembre de 1720).
 Sofía Guillermina (Saalfeld, 9 de agosto de 1693-Rudolstadt, 4 de diciembre de 1727), desposó el 8 de febrero de 1720 al príncipe Federico Antonio de Schwarzburgo-Rudolstadt.
 Enriqueta Albertina (Saalfeld, 8 de julio de 1694-ibidem, 1 de abril de 1695).
 Luisa Emilia (Saalfeld, 24 de agosto de 1695-Coburgo, 21 de agosto de 1713).
 Carlota (Saalfeld, 30 de octubre de 1696-ib., 2 de noviembre de 1696).
 Francisco Josías (Saalfeld, 25 de septiembre de 1697-Rodach, 16 de septiembre de 1764).
 Enriqueta Albertina (Saalfeld, 20 de noviembre de 1698-Coburgo, 5 de febrero de 1728).

A través de Francisco Josías, Carlota Juana era una tatarabuela del rey Leopoldo I de Bélgica y una tatatarabuela de la reina Victoria del Reino Unido.

Ancestros

Enlaces externos 
 worldhistory.de: Carlotte Johanna von Waldeck und Pyrmont

Casa de Waldeck
Condesas de Alemania
Nobles alemanas del siglo XVII
Duquesas de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVII